Сады — множественное число от слова сад:
 Сады Тамерлана — многочисленные сады возведённые средневековым среднеазиатским полководцем Тамерланом.

Топоним

Населённые пункты

Белоруссия 
 Сады — деревня в Минском районе Минской области.

Польша 
 Сады — деревня в гмине Марциновице, повете Швидницком, Долнослаского воеводства.
 Сады — деревня в гмине Скербежов, повете Замойском, Люблинского воеводства.
 Сады — деревня в гмине Житно, повете Радомском, Лодзьского воеводства.
 Сады — деревня в гмине Цзоснов, повете Новодворском, Мазоветского воеводства.
 Сады — деревня в гмине Слюбице, повете Плоцком, Мазоветского воеводства.
 Сады — деревня в гмине Потворов, повете Присуском, Мазоветского воеводства.
 Сады — деревня в гмине Немодлин, повете Опольском, Опольского воеводства.
 Сады — деревня в гмине Дрохичин, повете Семятыченском, Подляского воеводства.
 Сады — деревня в гмине Тарново Подгорне, повете Познанском, Великопольского воеводства.

Россия 
 Сады — деревня в Можайском районе Московской области.
 Сады — деревня в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Сады — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Сады — деревня в Селижаровском районе Тверской области.

Железнодорожные станции 
 Сады — платформа Ириновского направления Октябрьской железной дороги.
 Сады — платформа Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области.
 Сады — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Краснодарском крае.
 Сады — остановочный пункт Красноярской железной дороги.